Sainte-Rictrude est le nom de plusieurs églises :
 L'église Sainte-Rictrude de Marchiennes ;
 L'église Sainte-Rictrude de Ronchin.

Sainte-Rictrude